Farrukh Zaman ist der Name folgender Personen:

* Farrukh Zaman (Cricketspieler) (* 1956), pakistanischer Cricketspieler
 Farrukh Zaman (Squashspieler) (* 1982), pakistanischer Squashspieler